

Административно-территориальное устройство 

Согласно Закону «Об административно-территориальном устройстве Смоленской области», субъект РФ включает следующие административно-территориальные единицы:
 25 районов и 2 города вне состава этих районов (Смоленск и Десногорск, которому подчинена д. Сосновка)  — соответствовали категории город областного значения;
 4878 населённых пунктов, в том числе: 
25 городских населённых пунктов, из которых 15 городов  (включая 2 города вне состава районов и 13 городов в составе районов) и 10 посёлков городского типа, 
4853 сельских населённых пункта.

Административным центром Смоленской области является город Смоленск.

Муниципальное устройство 
В рамках муниципального устройства области, в границах административно-территориальных единиц Смоленской области всего образовано 183 муниципальных образований (по состоянию на 1 января 2019 года):
 2 городских округа,
 25 муниципальных районов
 23 городских поселения
 133 сельских поселений.

Районы и города областного значения (городские округа)

Городские и сельские поселения

Велижский район 
 Административный центр — город Велиж

Законом Смоленской Области от 20 декабря 2018 года № 180-з были преобразованы, путём их объединения:
 Беляевское, Будницкое и Крутовское сельские поселения — в Крутовское сельское поселение с административным центром в деревне Крутое;
 Заозёрское, Печенковское и Погорельское сельские поселения — в Печенковское сельское поселение с административным центром в деревне Печёнки;
 Селезнёвское и Ситьковское сельские поселения — в Селезнёвское сельское поселение с административным центром в деревне Селезни.

Вяземский район 
 Административный центр — город Вязьма

Законом Смоленской области от 25 мая 2017 года № 64-з, 5 июня 2017 года были преобразованы, путём их объединения:
 Андрейковское, Масловское, Относовское и Хмелитское сельские поселения — в Андрейковское сельское поселение с административным центром в селе Андрейково;
 Кайдаковское, Ефремовское и Юшковское сельские поселения — в Кайдаковское сельское поселение с административным центром в деревне Кайдаково;
 Новосельское и Каснянское сельские поселения — в Новосельское сельское поселение с административным центром в деревне Новое Село;
 Семлевское, Заводское, Калпитское, Поляновское и Российское сельские поселения — в Семлёвское сельское поселение с административным центром в селе Семлёво;
 Степаниковское и Исаковское сельские поселения — в Степаниковское сельское поселение с административным центром в селе Новый;
 Тумановское, Ермолинское, Мещёрское, Царево-Займищенское и Шуйское сельские поселения — в Тумановское сельское поселение с административным центром в селе Туманово.

Гагаринский район 
 Административный центр — город Гагарин

Законом Смоленской Области от 20 декабря 2018 года № 186-з были преобразованы, путём их объединения:
 Ельнинское, Кармановское и Самуйловское сельские поселения — в Кармановское сельское поселение с административным центром в селе Карманово;
 Акатовское, Ашковское, Баскаковское, Гагаринское, Пречистенское и Родомановское сельские поселения — в Гагаринское сельское поселение с административным центром в деревне Клушино;
 Мальцевское, Никольское, Покровское, Потаповское, Серго-Ивановское и Токаревское сельские поселения — в Никольское сельское поселение с административным центром в деревне Никольское.

Глинковский район 
 Административный центр — село Глинка

Законом Смоленской Области от 20 декабря 2018 года № 172-з были преобразованы, путём их объединения:
 Бердниковское и Болтутинское сельские поселения — в Болтутинское сельское поселение с административным центром в деревне Болтутино-1.
 Белохолмское, Доброминское и Ромодановское сельские поселения — в Доброминское сельское поселение с административным центром в деревне Добромино.

Демидовский район 
 Административный центр — город Демидов

Законом Смоленской области от 28 мая 2015 года № 73-з, были преобразованы, путём их объединения, муниципальные образования:
 Баклановское, Воробьёвское, Заборьевское, Закустищенское и Карцевское сельские поселения в Заборьевское сельское поселение с административным центром в деревне Заборье;
 Бородинское, Дубровское, Жичицкое, Закрутское, Пересудовское, Полуяновское, Титовщинское и Шаповское сельские поселения в Титовщинское сельское поселение с административным центром в деревне Титовщина.

Дорогобужский район 
 Административный центр — город Дорогобуж

Законом Смоленской области от 25 мая 2017 года № 60-з, 5 июня 2017 года были преобразованы, путём их объединения:
 Алексинское, Княщинское и Ушаковское сельские поселения — в Алексинское сельское поселение с административным центром в селе Алексино;
 Михайловское, Васинское, Полибинское и Фрунзенское сельские поселения — в Михайловское сельское поселение с административным центром в деревне Ново-Михайловское;
 Усвятское, Балакиревское, Кузинское, Слойковское и Озерищенское сельские поселения — в Усвятское сельское поселение с административным центром в деревне Слойково.

Духовщинский район 
 Административный центр — город Духовщина

Законом Смоленской Области от 20 декабря 2018 года № 188-з были преобразованы, путём их объединения:
 Береснёвское и Булгаковское — в Булгаковское сельское поселение с административным центром в селе Булгаково.
 Добринское и Пречистенское сельские поселения — в Пречистенское сельское поселение с административным центром в селе Пречистое.
 Бабинское и Третьяковское сельские поселения — в Третьяковское сельское поселение с административным центром в деревне Третьяково.

Ельнинский район 
 Административный центр — город Ельня

Законом Смоленской области от 25 мая 2017 года № 54-з, 5 июня 2017 года были преобразованы, путём их объединения:
 Бобровичское и Рождественское сельские поселения — в Бобровичское сельское поселение с административным центром в деревне Богородицкое;
 Коробецкое, Мазовское, Пронинское и Теренинское сельские поселения — в Коробецкое сельское поселение с административным центром в селе Коробец;
 Леонидовское, Малышевское, Мутищенское и Новоспасское сельские поселения — в Леонидовское сельское поселение с административным центром в деревне Шарапово.

Ершичский район 
 Административный центр — село Ершичи

Законом Смоленской области от 25 мая 2017 года № 56-з, 5 июня 2017 года были преобразованы, путём их объединения:
 Кузьмичское, Беседковское, Сеннянское и Поселковское сельские поселения — в Кузьмичское сельское поселение с административным центром в деревне Карповка;
 Руханское, Егоровское и Сукромлянское сельские поселения — в Руханское сельское поселение с административным центром в деревне Егоровка.

Кардымовский район 
 Административный центр — посёлок Кардымово

Законом Смоленской Области от 20 декабря 2018 года № 170-з были преобразованы, путём их объединения:
 Берёзкинское и Каменское сельские поселения — в Каменское сельское поселение с административным центром в деревне Каменка.
 Первомайское, Соловьёвское и Шокинское сельские поселения — в Шокинское сельское поселение с административным центром в деревне Шокино.
 Мольковское, Нетризовское и Тюшинское сельские поселения — в Тюшинское сельское поселение с административным центром в деревне Тюшино.

Краснинский район 
 Административный центр — пгт Красный

Законом Смоленской области от 25 мая 2017 года № 62-з, 5 июня 2017 года были преобразованы, путём их объединения:
 Гусинское и Красновское сельские поселения — в Гусинское сельское поселение с административным центром в деревне Гусино;
 Малеевское, Викторовское, Волоедовское, Глубокинское, Нейковское, Октябрьское и Павловское сельские поселения — в Малеевское сельское поселение с административным центром в деревне Малеево;
 Мерлинское, Маньковское и Волковское сельские поселения — в Мерлинское сельское поселение с административным центром в деревне Мерлино.

Монастырщинский район 
 Административный центр — пгт Монастырщина

Законом Смоленской области от 28 мая 2015 года № 78-з, были преобразованы, путём их объединения, муниципальные образования:
 Гоголевское и Любавичское сельские поселения в Гоголевское сельское поселение с административным центром в деревне Гоголевка;
 Слободское и Соболевское сельские поселения в Соболевское сельское поселение с административным центром в деревне Соболево;
 Добросельское и Татарское сельские поселения в Татарское сельское поселение с административным центром в деревне Татарск.

Новодугинский район 
 Административный центр — село Новодугино

Законом Смоленской области от 28 мая 2015 года № 71-з, были преобразованы, путём их объединения, Капустинское и Тесовское сельские поселения в Тесовское сельское поселение с административным центром в село Тесово.

Починковский район 
 Административный центр — город Починок

Законом Смоленской Области от 20 декабря 2018 года № 178-з были преобразованы, путём их объединения:
 Климщинское, Ленинское, Стригинское и Шмаковское сельские поселения — в Ленинское сельское поселение с административным центром в деревне Лучеса.
 Ивановское, Лосненское, Мурыгинское и Переснянское сельские поселения — в Мурыгинское сельское поселение с административным центром в деревне Мурыгино.
 Княжинское и Прудковское сельские поселения — в Прудковское сельское поселение с административным центром в деревне Прудки.
 Краснознаменское, Лысовское и Стодолищенское сельские поселения — в Стодолищенское сельское поселение с административным центром в посёлке Стодолище.
 Васьковское, Даньковское и Шаталовское сельские поселения — в Шаталовское сельское поселение с административным центром в деревне Шаталово.

Рославльский район 
 Административный центр — город Рославль

Законом Смоленской Области от 20 декабря 2018 года № 190-з были преобразованы, путём их объединения:
 Богдановское, Екимовичское и Ивановское сельские поселения — в Екимовичское сельское поселение с административным центром в селе Екимовичи.
 Астапковичское, Лесниковское и Хорошовское сельские поселения — в Астапковичское сельское поселение с административным центром в деревне Астапковичи.
 Остёрское и Рославльское сельские поселения — в Остёрское сельское поселение с административным центром в селе Остёр.
 Волковичское и Перенское сельские поселения — в Перенское сельское поселение с административным центром в деревне Перенка.
 Грязенятское и Липовское сельские поселения — в Липовское сельское поселение с административным центром в деревне Липовка.
 Епишевское, Жарынское и Пригорьевское сельские поселения — в Пригорьевское сельское поселение с административным центром в деревне Пригоры.
 Костырёвское и Любовское сельские поселения — в Любовское сельское поселение с административным центром в деревне Коски.
 Крапивенское, Савеевское и Сырокоренское сельские поселения — в Сырокоренское сельское поселение с административным центром в деревне Новосёлки.

Руднянский район 
 Административный центр — город Рудня

Законом Смоленской Области от 20 декабря 2018 года № 176-з были преобразованы, путём их объединения:
 Казимировское и Любавичское сельские поселения — в Любавичское сельское поселение с административным центром в деревне Казимирово.
 Кляриновское и Понизовское сельские поселения — в Понизовское сельское поселение с административным центром в селе Понизовье.
 Кругловское и Переволочское сельские поселения — в Переволочское сельское поселение с административным центром в деревне Переволочье.
 Смолиговское и Чистиковское сельские поселения — в Чистиковское сельское поселение с административным центром в деревня Чистик.

Сафоновский район 
 Административный центр — город Сафоново

Законом Смоленской Области от 20 декабря 2018 года № 184-з были преобразованы, путём их объединения:
 Барановское и Дуровское сельские поселения — в Барановское сельское поселение с административным центром в деревне Бараново.
 Вадинское и Васильевское сельские поселения — в Вадинское сельское поселение с административным центром в посёлке Вадино.
 Вышегорское и Дроздовское сельские поселения — в Вышегорское сельское поселение с административным центром в деревне Вышегор.
 Игнатковское и Издешковское сельские поселения — в Издешковское сельское поселение с административным центром в посёлке Издешково.
 Богдановщинское и Прудковское сельские поселения — в Прудковское сельское поселение с административным центром в деревне Прудки.

Смоленский район 
 Административный центр — город Смоленск

Сычёвский район 
 Административный центр — город Сычёвка

Законом Смоленской области от 28 мая 2015 года № 69-з, были преобразованы, путём их объединения, муниципальные образования:
 Дугинское и Суторминское сельские поселения в Дугинское сельское поселение с административным центром в деревне Дугино;
 Караваевское, Бехтеевское, Середское и Вараксинское сельские поселения в Караваевское сельское поселение с административным центром в деревне Караваево;
 Мальцевское и Лукинское сельские поселения в Мальцевское сельское поселение с административным центром в деревне Мальцево;
 Никольское, Субботниковское и Хлепенское сельские поселения в Никольское сельское поселение с административным центром в деревне Никольское.

Тёмкинский район 
 Административный центр — село Тёмкино

Законом Смоленской области от 28 июня 2017 года № 83-з были преобразованы, путём их объединения:
 Батюшковское, Васильевское и Долматовское сельские поселения — в Батюшковское сельское поселение с административным центром в деревне Бекрино.
 Вязищенское, Кикинское и Медведевское сельские поселения — в Медведевское сельское поселение с административным центром в деревне Власово.
 Аносовское, Павловское и Селенское сельские поселения — в Павловское сельское поселение с административным центром в деревне Булгаково.

Угранский район 
 Административный центр — село Угра

Законом Смоленской области от 25 мая 2017 года № 58-з, 5 июня 2017 года были преобразованы, путём их объединения:
 Всходское, Арнишицкое, Холмовское, Полдневское, Захарьевское и Ключиковское сельские поселения — в Всходское сельское поселение с административным центром в селе Всходы;
 Знаменское, Желаньинское, Великопольевское, Слободское, Подсосонское, Вёшковское, Михалёвское и Дрожжинское сельские поселения — в Знаменское сельское поселение с административным центром в селе Знаменка;
 Угранское, Русановское и Мытишинское сельские поселения — в Угранское сельское поселение с административным центром в селе Угра.

Хиславичский район 
 Административный центр — пгт Хиславичи

Законом Смоленской Области от 20 декабря 2018 года № 174-з были преобразованы, путём их объединения:
 Городищенское, Иозефовское и Соинское сельские поселения — в Городищенское сельское поселение с административным центром в деревне Городище.
 Кожуховичское и Колесниковское сельские поселения — в Кожуховичское сельское поселение с административным центром в деревне Братковая.
 Корзовское и Упинское сельские поселения — в Корзовское сельское поселение с административным центром в деревне Корзово.
 Микшинское и Печерское сельские поселения — в Печерское сельское поселение с административным центром в деревне Печёрская Буда.

Холм-Жирковский район 
 Административный центр — посёлок Холм-Жирковский

Законом Смоленской Области от 20 декабря 2018 года № 182-з были преобразованы, путём их объединения:
 Агибаловское, Пигулинское и Стешинское сельские поселения — в Агибаловское сельское поселение с административным центром в деревне Агибалово.
 Батуринское, Богдановское и Томское сельские поселения — в Богдановское сельское поселение с административным центром в селе Боголюбово.
 Болышевское, Канютинское, Лехминское и Нахимовское сельские поселения — в Лехминское сельское поселение с административным центром в деревне Лехмино.
 Никитинское, Печатниковское и Тупиковское сельские поселения — в Тупиковское сельское поселение с административным центром в станции Владимирский Тупик.

Шумячский район 
 Административный центр — пгт Шумячи

Ярцевский район 
 Административный центр — город Ярцево

Законом Смоленской области от 25 мая 2017 года № 52-з, 5 июня 2017 года были преобразованы, путём их объединения:
 Капыревщинское, Кротовское, Львовское, Миропольское и Репинское сельские поселения — в Капыревщинское сельское поселение с административным центром в деревне Капыревщина;
 Михейковское и Зайцевское сельские поселения — в Михейковское сельское поселение с административным центром в деревне Михейково;
 Суетовское и Петровское сельские поселения — в Суетовское сельское поселение с административным центром в деревне Суетово.

История районов 
Решением ЦИК СССР с 1 октября 1929 года была образована Западная область с центром в Смоленске, в состав которой вошли территории Смоленской, Брянской и Калужской губерний, часть территории Тверской и Московской губерний и Великолукский округ Ленинградской области.

Постановлением ЦИК СССР 27 сентября 1937 года Западная область была упразднена.
Из состава Западной и Курской областей были образованы Смоленская, Орловская и Курская области. Смоленская область с центром в городе Смоленске вновь стала самостоятельной территориально-административной единицей в составе РСФСР.

На 27.09.1937 года в составе области было 49 районов и 1 город областного подчинения (Смоленск): Андреевский, Барятинский, Бельский, Велижский, Всходский, Вяземский, Гжатский, Глинковский, Демидовский, Дзержинский, Дорогобужский, Думиничский, Духовщинский, Екимовичский, Ельнинский, Ершичский, Знаменский, Издешковский, Износковский, Ильинский, Кардымовский, Кармановский, Кировский, Козельский, Краснинский, Медынский, Мещовский, Монастырщинский, Мосальский, Новодугинский, Понизовский, Починковский, Пречистенский, Рославльский, Руднянский, Сафоновский, Смоленский, Спас-Деменский, Стодолищенский, Сухиничский, Сычевский, Темкинский, Тумановский, Усвятский, Хиславичский, Холм-Жирковский, Шумячский, Юхновский, Ярцевский. Смоленск имел статус города областного подчинения.

В 1938 году были образованы Батуринский, Касплянский и Слободской районы.

В 1939 году образованы Куйбышевский и Семлевский районы. Вязьма, Рославль и Ярцево стали городами областного подчинения.

В 1944 году в состав Калужской области переданы: Барятинский, Дзержинский, Думиничский, Износковский, Кировский, Козельский, Куйбышевский, Медынский, Мещовский, Мосальский, Спас-Деменский, Сухиничский и Юхновский районы. В этом же году в состав Великолукской области переданы: Бельский, Ильинский, Усвятский районы.

На 1.01.1945 года в составе Смоленской области было 38 районов и 4 города областного подчинения.

В 1952 году город Сафоново перешёл в областное подчинение.

В 1958 году Андреевский район переименован в Днепровский район.

В 1960 году были упразднены: Батуринский, Кармановский и Семлевский районы.

В 1961 году (25 марта) упразднены: Всходский, Днепровский, Екимовичский, Знаменский, Касплянский и Слободской районы; образован Угранский район.

В 1961 году (21 августа) упразднены: Глинковский, Издешковский, Понизовский, Пречистенский, Стодолищенский и Тумановский районы.

В 1963 году упразднены: Велижский, Дорогобужский, Ершичский, Кардымовский, Краснинский, Новодугинский, Темкинский, Угранский, Хиславичский и Холм-Жирковский районы.

На 01.02.1963 года в составе Смоленской области было 14 районов и 5 городов областного подчинения.

В 1964 году статус города областного подчинения получил Гжатск.

В 1965 году были образованы: Велижский, Дорогобужский, Краснинский, Угранский, Хиславичский и Холм-Жирковский районы.

В 1968 году город Гжатск переименован в Гагарин, а Гжатский район — в Гагаринский.

В 1972 образованы: Ершичский, Новодугинский и Темкинский районы.

В 1977 году образован Кардымовский район.

В 1980 году образован Глинковский район.

На 01.02.1989 года в составе Смоленской области было 25 районов и 6 городов областного подчинения.

В 1989 году статус города областного подчинения получил Десногорск.

В 1989-1991 годах в составе Смоленской области было 25 районов и 7 городов областного подчинения.

В 1991 году города Вязьма, Рославль, Ярцево, Сафоново, Гагарин стали городами районного значения. Осталось только два города областного значения - Смоленск и Десногорск.

С 1991 года и по настоящее время в составе Смоленской области 25 районов и 2 города областного значения.

Литература 
Административно-территориальное устройство Смоленской области : справочник /принимали участие А. Б. Корчагин [и др.]. — М. : Моск. рабочий, 1981. — 415 с.

Примечания

См. также 
 Городские населённые пункты Смоленской области
 Населённые пункты Смоленской области
 Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления

Ссылки 
 Административная карта Смоленской области
 Органы местного самоуправления Смоленской области
 Совет муниципальных образований Смоленской области
 Актуальный список ОКАТО
 Справочник территорий (ОКАТО)
 СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Смоленская область